Příjmení Nejezchleb nosí tyto osobnosti:

 Dominik Nejezchleb-Marcha (1880–1961) – český a čs. politik agrární strany, meziválečný poslanec a senátor
 Karel Nejezchleb (* 1944) – český politik, poslanec PSP za ODS a US
 Richard Nejezchleb (* 1923) – slovenský a čs. politik KSČ a sportovní funkcionář, předseda ČSOV

Podobná příjmení 
 Jaroslav Nejezchleba (* 1960) – český hudebník
 Štefan Nejeschleba (1934–2014) – český malíř a sochař slovenského původu